Яков Берман:
 Берман, Яков Александрович (1868—1933) — русский и советский философ и юрист, деятель революционного движения в России.
 Берман, Яков Леонтьевич (1888—1937) — советский партийный деятель, профессор и декан МГУ.